Niemcy:
 Roßlau (Elbe) – do 30 czerwca 2007 miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt
 Roßlau – zamek

Osoby:
 Arno Roßlau – niemiecki lekarz

Zobacz też:
 Dessau-Roßlau